Сочититла има више значења:

 Сочититла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочититла (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочититла (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочититла (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочититла (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сочититла (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сочититла (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сочититла (Тлилапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику